Filamento – in astronomia
 Filamento – in botanica
 Filamento lagging
 Filamento leading
 Filamento di Nernst
 Filamento – parte della lampadina a incandescenza che scaldandosi genera la luce

Altri progetti